Атяшево — название населённых пунктов в России:
 Атяшево — деревня в Фёдоровском районе Башкортостана.
 Атяшево — посёлок городского типа в Атяшевском районе Мордовии.
 Атяшево — село в Атяшевском районе Мордовии.
 Атяшево — село в Большеигнатовском районе Мордовии.